Требухена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Нороэсте-де-Кадис. Занимает площадь 69 км². Население — 7034 человека (на 2010 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Trebujena
 Trebujena
 Foro de Trebujena
 Portal sobre Trebujena
 Wikipedia de Trebujena
 Galería de Fotos sobre Trebujena
 Radio Trebujena Emisora Municipal

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса